

Каммінг — місто, штат Джорджія
 Каммінг — місто, штат Айова